David Lloydpeut désigner :
 David Lloyd (1625-1691), un biographe anglais ;
 David Lloyd (1920-2013), un ténor américain ;
 David Lloyd (1936-), un joueur de football américain ;
 David Lloyd (1943-), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 David Lloyd (1947-), un joueur anglais de cricket ;
 David Lloyd (1948-), un joueur britannique de tennis ;
 David Lloyd (1949-), un coureur cycliste britannique ;
 David Lloyd (1950-), un dessinateur britannique de bande dessinée ;
 David Lloyd (1965-), un joueur anglais de squash.

Voir aussi 
 David Lloyd George
 
 Gareth David-Lloyd